Ралли Португалии 1974 года (официально 8 rallie International TAP) - первый этап чемпионата мира по ралли 1974 года, проходивший с 20 по 23 марта. Это восьмое Ралли Португалии в истории и второе в рамках чемпионата мира. Этап проходил на смешанном гравийно-асфальтовом покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 454 км и была разделена на 32 спецучастка. На старт вышли 125 экипажей, до финиша из них добралось только 36.

Свою первую и единственную победу в рамках международного первенства одержал итальянец Раффаэле Пинто, чемпион Европы 1972 года. Компанию на подиуме ему составили его напарники по команде Fiat Альчиде Паганелли и Маркку Ален. Для Паганелли этот подиум стал первым и единственным в чемпионате мира и последним его попаданием в очковую зону.

По сравнению с прошлым годом, когда вслед за первенствовавшими Жан-Люком Терье и Жан-Пьером Николя в основном располагались представители Португалии, на этот раз в первой десятке было только два "домашних" пилота на . Альчиде Паганелли, Ове Андерссон, Харри Чельстрём, Георг Фишер и Крис Склейтер, закончившие гонку в топ-10, в 1973 году также принимали участие в соревновании, но до финиша не добрались.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1974 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1974 году